

Moldavia
Buciumeni, comune del distretto di Ungheni

Romania
Buciumeni, comune del distretto di Dâmbovița
Buciumeni, comune del distretto di Galați